

Geografia 
 Canada
 Burnside – fiume del Nunavut
 Stati Uniti d'America
 Burnside – census-designated place della Contea di Apache, Arizona
 Burnside – città della Contea di Pulaski, Kentucky
 Burnside – township della Contea di Lapeer, Michigan
 Burnside – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Burnside – borough della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Burnside – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Burnside – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin

Persone 
 Ambrose Burnside – generale e politico statunitense
 David Burnside – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Dyllón Burnside – attore e cantante statunitense
 John Burnside – poeta e scrittore britannico
 R. L. Burnside – chitarrista e cantante statunitense
 William Burnside – matematico britannico

Televisione 
 Burnside – serie televisiva britannica